Dungus (Cerme)
 Dungus (Kunjang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing